Ма́лова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Малова, Анна Николаевна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Анна Малова (Мисс Россия) (род. 1972) — победительница конкурса Мисс Россия См. также